Земмерінг (перевал) — перевал у Східних Альпах
 Земмерінг (Австрія) — комуна в Австрії
 Земмерінг (гірськолижний курорт) — найстаріший гірськолижний курорт Європи в Австрії
 Земмерінгбан — гірська залізниця через перевал Земмерінг
 Празький Земмерінг — 8 км дільниця заліниці, що сполучає Прага-Сміхов — Прага-Їнонице
 Земмерінг (базисний тунель) — базисний тунель під перевалом Земмерінг